O World Seniors Championship de 2020 ou Campeonato Mundial de Seniores de 2020, também conhecido oficialmente como ROKiT Phones World Seniors Snooker Championship, é um torneio de snooker para seniores que acontecerá de 19 a 22 de agosto de 2020 no Crucible Theatre em Sheffield, na Inglaterra. É o primeiro evento da temporada de 2020–21 da World Seniors Tour. O evento é a 11.ª edição do World Seniors Championship, realizado pela primeira vez em 1991.

Jimmy White é o atual campeão, tendo vencido a edição de 2019 por 4–3 sobre Darren Morgan na grande decisão.

Resultados 
As partidas são disputados por oito vencedores de eventos do ranking selecionados e quatro ex-campeões mundiais de seniores.

2020 no snooker